Cronisia är ett släkte av bladmossor. Cronisia ingår i familjen Corsiniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Levermossor
Cronisia